

Patronymes 
 Gudmund Stenersen 1863-1934. Peintre et illustrateur norvégien
 Sverre Stenersen 1926-2005, sauteur à ski
 Bjørn Stenersen, né en 1970. Coureur cycliste norvégien
 Sten Stenersen, né en 1988. Coureur cycliste norvégien
 Torstein Stenersen, né en 1988, est un biathlète suédois

Toponyme 
 Musée Stenersen, musée d'art norvégien situé à Oslo

Homonymie de patronyme norvégien